Чемпионами мира по ралли автогонщики становились с момента введения личного зачёта в турнире в 1979 году. К окончанию сезона 2022 года обладателями этого титула являются 19 человек из 9 стран (без учёта Кубка ФИА для ралли-пилотов).

Первые несколько лет в чемпионате мира, c момента его появления в 1973 году, разыгрывался только зачёт для автопроизводителей. Среди пилотов высший титул впервые был разыгран в 1977 году, но только под названием Кубок ФИА для ралли-пилотов (), его завоевал итальянец Сандро Мунари. А с 1979 года появился непосредственно титул чемпиона мира в личном зачёте. Первым его обладателем стал швед Бьорн Вальдегорд. Обладателем рекорда по количеству чемпионских титулов является француз Себастьен Лёб, выигравший их девять раз подряд вместе с командой Citroën в 2004—2012 годах. Второе место занимает его соотечественник Себастьен Ожье с восемью титулами, завоеванными с тремя разными командами. Благодаря этим двум пилотам Франция занимает первое место по количеству титулов чемпионов мира. Финляндия занимает второе место по этому показателю, но первое по числу чемпионов — восемь.

Самым молодым чемпионом мира является финн Калле Рованперя, завоевавший титул в возрасте 22 лет и 1 дня в октябре 2022 года, а самым возрастным — финн Ханну Миккола (41 год 183 дня). Всего 7 пилотов смогли завоевать титул до достижения 30-летнего возраста и только один после наступления 40-летия.

Чемпионы

По сезонам

* — В 1977 и 1978 годах разыгрывался Кубок ФИА для ралли-пилотов (FIA Cup for Rally Drivers), предвестник будущего чемпионата мира по ралли в личном зачёте.

По пилотам

* — В 1977 и 1978 годах разыгрывался Кубок ФИА для ралли-пилотов (FIA Cup for Rally Drivers), предвестник будущего чемпионата мира по ралли в личном зачёте.

По странам

По производителям

Самые молодые и возрастные чемпионы

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли на ewrc-results.com 
 Турнирные таблицы чемпионата мира по ралли на juwra.com 

WRC
Р